est une locution latine qui signifie sur place ; elle est utilisée en général pour désigner une opération ou un phénomène observé sur place, à l'endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par opposition à .
L'expression comporte des significations spécifiques dans des contextes très divers.

Arts 
 En art contemporain,  désigne une méthode artistique ou une œuvre qui prend en compte le lieu où elle est installée.
 La conservation  désigne une pratique de conservation du patrimoine (peintures, sculptures...).
 In situ est un label discographique français existant depuis 1989 et publiant des enregistrements de musique improvisée.

Biologie 
En biologie, l’examen  se passe exactement à l'endroit où le phénomène se déroule (sans le prélever ni le déplacer vers un milieu spécial). Sa signification est en général intermédiaire entre  et .  Par exemple, examiner une cellule au sein d'un organe intact entier et sous perfusion peut signifier un examen . Ceci n'est pas implicitement une expérience  car l'animal est sacrifié, mais ce n'est pas exactement la même situation que de travailler avec la cellule isolée (ce qui pourrait être un parfait exemple d'expérience ).
 Hybridation in situ : technique de localisation de nucléotides.

Environnement 
 En biologie de la conservation, la conservation in situ et au travers d'un réseau d'aires protégées interconnectées par un réseau cohérent de corridors biologiques fonctionnels (trame verte et bleue) est considérée comme essentielle pour protéger l'environnement et en particulier la diversité génétique et elle est soulignée sans ambiguïté par le préambule de la CDB (Convention sur la diversité biologique qui rappelle que . La conservation in situ est définie à l'article 2 de cette convention internationale comme . Elle se met peu à peu en place via la création d'un réseau mondial d'aires protégées terrestres et d'aires marines protégées sous l'égide de l'ONU (PNUE) et de réseaux supranationaux (réseau écologique paneuropéen par exemple), nationaux et régionaux (notamment via les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et la Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP) en France).

Industrie pétrolière
Appliquée à l'industrie pétrolière, l'expression « in situ » désigne plusieurs techniques :
 la récupération de pétrole par combustion in situ.
 l’extraction in situ de sables bitumineux.

Presse 
InSitu est un journal consacré à Nantes et à tous les domaines de la vie nantaise, mais qui donne aussi son analyse de la France et du monde.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conservation ex situ

Phrase biologique latine
Locution ou expression latine